Geldloch steht für:

 Goldloch, Höhle im Gaisspitzberg bei Lichtenstein (Baden-Württemberg)
 Ehrenburg (Vöhl), Burgruine bei Marienhagen, Vöhl (Hessen)
 Geldloch, Höhle im Scharfenberg (Ellenser Wald) bei Hilwartshausen, Dassel (Niedersachsen)
 Geldloch, Höhle am Ötscher in Niederösterreich, siehe Ötscherhöhlensystem #Geldloch